El término Evros puede referirse a:

 La unidad periférica de Evros, también escrito Évros o Hebros, una unidad periférica de Grecia;
 El río Maritsa, también conocido como Evros y Évros,  que transcurre por Bulgaria, Turquía y Grecia.